Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1986 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Mats Wilander s'incline au troisième tour face à Andrei Chesnokov.
 Ivan Lendl s'impose en finale face à Mikael Pernfors. Il remporte le tournoi pour la seconde fois après son sacre en 1984. Il s'agit de son  ATP en simple et de son  en Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1986
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1986
Tennis en mai 1986
Tennis en juin 1986